Безіменна — річка  в Україні, у Оратівському  районі  Вінницької області. Права притока Жидя  (басейн Дніпра ).

Опис 
Довжина річки 7 км.

Розташування 
Бере  початок на південному заході від Лопатинки. Тече переважно на північний захід через Мервин і у Чагові впадає у річку Жидь, праву притоку Роськи.

Річку перетинає автомобільна дорога .

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Дніпра, 2010. — 55 с. (Таблиця 4.) 
      Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Оратівського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви